Tauriac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Tauriac (Gironde) im Département Gironde
 Tauriac (Lot) im Département Lot
 Tauriac (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Tauriac-de-Camarès im Département Aveyron
 Tauriac-de-Naucelle im Département Aveyron

Tauriac ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Tauriac (1927–2013), französischer Journalist, Redakteur und Schriftsteller